Городцов — русская фамилия.

Известные носители:
 Городцов, Александр Дмитриевич (1857—1918) — оперный певец.
 Городцов, Василий Алексеевич (1860—1945) — археолог.

См. также 
 Городецкий
 Городцев